Perch Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Perch Island (Connecticut)
 Perch Island (Hancock County, Maine)
 Perch Island (Lincoln County, Maine)
 Perch Island (Carroll County, New Hampshire)
 Perch Island (Grafton County, New Hampshire)
 Perch Island (New York)

in Antarktika:
 Perch Island (Antarktika)